Никола́й Ша́пошников:
 Шапошников, Николай Александрович (1889—1954) — советский военно-морской деятель, инженерный работник.
 Шапошников, Николай Александрович (1851—1920) — русский математик, автор учебников и задачников для средней и высшей школы
 Шапошников, Николай Николаевич (1878—1939) — советский экономист, руководитель экономической части проекта Днепростроя.
 Шапошников, Николай Степанович (1921—2004) — полный кавалер ордена Славы